Korolkov (masculin ; ) ou Korolkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandra Korolkova (1984-), typographe russe
 Vladimir Korolkov (1907-1987), compositeur russe de problèmes d'échecs

Patronyme russe